Жерминьи́ () — название нескольких коммун во Франции:

 Жерминьи — в департаменте Марна.
 Жерминьи — в департаменте Йонна.